Graninge kan syfta på:

 Graninge, Nacka kommun – tätort i Nacka kommun i Stockholms län 
 Graninge, Sollefteå kommun – småort i Sollefteå kommun i Västernorrlands län
 Graninge bruk – ett bruk och ett tidigare företag i skogsindustri och vattenkraft
 Graningeverken – ett bolag grundat 1873 i Bollstabruk, Västernorrlands län, ur Graninge bruk
 Graninge AB – ett tidigare företag i skogsindustri och vattenkraft
 Graninge socken – en socken i Ångermanland
 Graninge landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1951
 Graninge församling – en församling inom Svenska kyrkan i Sollefteå kontrakt av Härnösands stift
 Graninge distrikt – ett distrikt i Sollefteå kommun och Västernorrlands län 2016–

Se även
 Graninge kyrka